Benhamou comme sa variante Benamou est un nom de famille originaire d'Afrique du Nord et adopté tant par les juifs que par les musulmans.

Étymologie 
Il signifie en arabe comme en hébreu « fils de Hamou », Hamou étant un diminutif de Haïm chez les juifs et de Mohammed pour les musulmans, amazighophones. D'autres variantes de ce nom sont utilisées par les amazighophones: Ait Hammou, Ait Sihammou, ou même Ait Ben Hammou..

Il faut également rappeler que la variante "Benhammou" avec 2 ''m'' existe puisque l'écriture arabe met l'accent tonique sur le "m" ce qui double la consonne ''(chedda'').

Personnalités 
Ce patronyme est attesté en France . 

 Bernard Benhamou, maître de conférences à l’Institut d’études politiques de Paris ;
  ;
 Françoise Benhamou (née en 1952), économiste française ;
 Lionel Benhamou (1956-1995), guitariste français ;
 Maurice Benhamou (1929-2019), poète et critique d'art français ;
 Mohamed Benhamou (né en 1979), footballeur franco-algérien ;
 Philippe Benhamou (né en  1957), essayiste et auteur sur la franc-maçonnerie français.
 Lachkdar Benhamou

Notes et références 

Patronyme séfarade